El término Satiricón puede referirse, en esta enciclopedia:

 a El Satiricón, la primera novela de Occidente, de Petronio;
 a Fellini - Satyricon, película de 1969 dirigida por Federico Fellini, adaptación libre de la obra de Petronio;
 a Satiricón, una revista argentina de finales del siglo XX;
 al satiricón (Orchis mascula), planta del género de las orquídeas.